

Паршелл — місто, штат Північна Дакота
 Паршелл — переписна місцевість, штат Колорадо